Damman ist der Name von

 James Damman (1933–2011), US-amerikanischer Politiker
 Liz Damman (* 1953), kanadische Hürdenläuferin und Sprinterin
 Sebastiaan Damman (1578–1640), niederländischer evangelisch-reformierter Geistlicher 
Siehe auch:
 Daman
 Damann
 Dammann